Le Turbine (destroyer) peut faire référence à des destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina) :
 Turbine (1901) de la classe Nembo lancé en 1901 et coulé en 1915 ;
 Turbine (1921) de la classe Nembo lancé en 1904 sous le nom de Espero et rebaptisé Turbine en 1921. Il a été mis au rebut en 1923 ;
 Turbine (1927) de la classe Turbine lancé en 1927 et repris par la Kriegsmarine sous le nom de TA14 en 1943, il a été coulé en 1944.